Por Ballard pode estar à procura de:

Pessoas
Francis Ballard
J. G. Ballard
Robert Ballard

Localidades
Ballard (Utah)
Condado de Ballard

Desambiguação